Sahlenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Sahlenbach (Pfullendorf), Wohnplatz im Stadtteil Aach-Linz von Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Sahlenbach (Staufen im Breisgau), Einzelhof im Stadtteil Grunern von Staufen im Breisgau im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Sahlenbach (Linzer Aach), rechter Zufluss der Linzer Aach bei Sahlenbach, Stadt Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Sahlenbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagens bei Sahlenbach, Stadt Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Salenbach
 Salengraben
 Sallenbach